Carsten Hansen eller Karsten Hansen er navnet på flere personer:
 Carsten Kidde-Hansen (født 31. marts 1912, død 7. december 2004) – dansk direktør.
 Karsten Hansen (født 18. august 1944) – færøsk politiker.
 Carsten Hansen (politiker) (født 10. januar 1957) – dansk politiker.
 Christian Karsten Hansen (født 18. august 1966) – dansk biotek virksomhedsejer.
 Carsten Hansen (skakspiller) (født 1971) – dansk skakspiller.
 Carsten Fog Hansen (født 1979) – dansk forfatter.